Elyria ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Elyria (Kansas)
 Elyria (Nebraska)
 Elyria (Ohio)

im NRHP gelistete Objekte:
 Elyria Downtown-West Avenue Historic District, in Elyria, Ohio, ID-Nr. 00001663
 Elyria Elks Club, in Elyria, Ohio, ID-Nr. 79002726
 Elyria High School - Washington Building, in Elyria, Ohio, ID-Nr. 79002735

Siehe auch:
 Elyria Township